Toluendiamin se može onositi na ova tri izomerna organska jedinjenja sa formulom -{C6H3(NH2)2(CH3)}-:

2,4-Diaminotoluen, prekurzor toluen diizocijanata i azo boja. 
2,6-Diaminotoluen, česta nečistoća u 2,4-diaminotoluenu 
2,5-Diaminotoluen, prekurzor boje za kosu.